Gatovell es un nombre catalán que puede referirse a dos especies de plantas endémicas de las Islas Baleares: 

 Astragalus balearicus, planta de la familia de las fabáceas.
 Launaea cervicornis, planta de la familia de las asteráceas.